Der Porsche Tennis Grand Prix 1988 war ein Tennisturnier der Damen in Filderstadt. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1988 und fand vom 10. bis 16. Oktober 1988 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1988
Tennisturnier in Filderstadt